Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel de l'US Open qui se déroule du 26 août au 9 septembre. Il s'agit du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 À partir de cette année, le tournoi est allongé d'une journée car la finale du simple messieurs se joue désormais le lundi et non plus le dimanche. En conséquence, la finale dames ne se joue plus le samedi soir en « session du soir » mais le dimanche.
 Chez les hommes, le Français Jo-Wilfried Tsonga,  mondial, déclare forfait pour le tournoi en raison d'une blessure au genou contractée pendant le tournoi de Wimbledon.
 En s'engageant dans son   Grand Chelem d'affilée, Roger Federer égale le record de participations consécutives en Grand Chelem. Le Suisse n'a manqué aucun Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2000. Ce record était jusque-là détenu seul par Wayne Ferreira.

Pendant le tournoi 
 Chez les messieurs, 10 têtes de série sont éliminées dès le , ce qui est un record pour le tournoi.
 La Tchèque Andrea Hlaváčková réalise un exploit rare en remportant deux titres, le double dames et le double mixte.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2013
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en août 2013
Tennis en septembre 2013
Sport aux États-Unis en août 2013
Sport aux États-Unis en septembre 2013
Sport à New York en 2013